Jantar Mantar peut faire référence à :

Astronomie 
Jantar Mantar est le nom de cinq observatoires astronomiques construits par Jai Singh II en Inde au début du  :
 le  de Bénarès,
 le Jantar Mantar de Delhi,
 le Jantar Mantar de Jaipur,
 le Jantar Mantar de Mathura
 et le Jantar Mantar d'Ujjain.

Arts 
, sculpture située sur le campus de l'université du Wisconsin à Milwaukee,
 (1964), un film indien.

Observatoire astronomique en Inde